Hot Spot puede referirse a:
 Hot Spot, héroe de DC comics.
 hotspot (‘punto caliente’), zona de cobertura Wi-Fi.
  Hot Spot Miembro de los Protectobots, en la Saga de los Transformers.